Cocos hace referencia a varios artículos:

Botánica
Cocos nucifera  o cocotero.

Lugares
Cocos (Nuévalos) despoblado cubierto por el pantano de La Tranquera, provincia de Zaragoza, España.
Cocos (Quebradillas), barrio del municipio de Quebradillas en Puerto Rico.
Cocos, isla también llamada Tafahi, perteneciente al Reino de Tonga.
Islas Cocos, también llamadas Islas Keeling, territorio externo de Australia.
Los Cocos (Chiapas), en México.
Los Cocos, localidad y municipio argentino del departamento de Punilla.